Antinoös kan verwijzen naar:
De geliefde van de Romeinse keizer Hadrianus, zie Antinoüs
Een personage uit de Odyssee van Homeros, zie Antinoös (mythologie)